Gemini (lateinisch „Zwillinge“) steht für:

 Zwillinge (Sternbild), lateinischer Name
 Gemini (Achterbahn), Achterbahn in Cedar Point
 Gemini (Schiff), Kreuzfahrtschiff 
 Gemini (Südafrika), ehemalige südafrikanische Partei
 Gemini (Theaterstück), Broadway-Theaterstück
 Gemini Air Cargo, US-amerikanische Fluggesellschaft
 Gemini Award, kanadischer Fernsehpreis
 Gemini-Haus, erstes Plusenergiehaus in Österreich
 Gemini Man, US-amerikanischer Spielfilm von Ang Lee
 Gemini-Nunatak, Nunatak an der Ostküste des Grahamlands, Antarktika
 Gemini-Nunatakker, Nunatakker in der Ross Dependency, Antarktika
 Gemini-Observatorium, internationales astronomisches Forschungsprojekt 
 Gemini-Programm, US-amerikanisches Raumfahrt-Programm
 Gemini Sammelstiftung zur Förderung der Personalvorsorge, Schweizer Vorsorgestiftung
 Gemini Science Fiction, deutsche SF-Heftreihe (1976–1977)
 Isuzu Gemini, Pkw-Modell des japanischen Herstellers Isuzu
 Offshore-Windpark Gemini, vor der niederländischen Nordseeküste
 Gemini (2017), US-amerikanischer Spielfilm von Aaron Katz
 Geminispace, System aus Hypertext-Dokumenten, das mit dem Gemini-Protokoll erreichbar ist

Personen:
 Franco de Gemini (1928–2013), italienischer Komponist und Mundharmonikaspieler

Musik:
 Gemini (chinesische Band), chinesisch-französische Neo-Electro-Rock-Band
 Gemini (portugiesische Band), portugiesische Popgruppe
 Gemini (schwedische Band), schwedisches Popduo

Siehe auch:
 Geminus
 Jemini